Nicolae Guță sau Nicolae Gutsa (transliterare folosită între nevorbitorii de limba română) poate reprezenta mai multe subiecte din lumea muzicii.
 Nicolae Guță este un cântăreț rom din România (n. 1967)
 Nicolae Guță (serie) este o serie de albume de studio, realizată de cântărețul Nicolae Guță
 Volumul 1 (Nicolae Guță), primul disc din serie, publicat în 1992
 Volumul 2 (Nicolae Guță), al doilea disc din serie, publicat în 1994
 Volumul 3 (Nicolae Guță), al treilea disc din serie, publicat în 1995
 Volumul 27 (Nicolae Guță), al 27-lea disc din serie, publicat în 2008
 Volumul 28 (Nicolae Guță), al 28-lea disc din serie, publicat în 2008
 Nicolae Gutsa, compilație pentru Occident cu muzica lui Nicolae Guță

Nume similare